Salma Yā Salāma () — египетская песня.

История 
Написана в 1919 году египетским композитором Сайедом Дарвишем на стихи египетского поэта  для пьесы Qulu lu. Песня стала одной из тех, что изменили Великобританию во время её колониального господства над Египтом и способствовала развитию зачатков новой национальной музыки, поскольку стихи были посвящены простому народу, а не элите. Другое название песни аль-Умал ва аль-Султа — «Рабочие и британская власть». В ней поётся о человеческой ностальгии по родине, , о наслаждении жизнью и в богатстве и в бедности, о выдающихся качествах человека на войне и в мирное время.

В 1979 году композитор  написал музыкальное произведение по заказу группы из Анн-Арбора до их путешествия по Египту. В основу была положена сельская народная песня в которой герои, возвращаясь домой, воспевали свои нежные чувства к ждущим их любимым женщинам, которых они были вынуждены покинуть для того, чтобы произвести строительные работы для других людей. Слово «Salma» обращено с приветствием к родному дому в который благополучно возвращаются путники, а «Salama» означает призыв к миру и процветания в нём. Весь смысл песни сводится к следующему: «Мы ушли и мы вернёмся обратно. Мы возвратимся в добром здравии и к любимым женщинам, которые встретят нас в саду.»

Исполнители

Далида 
Французская певица Далида в марте 1977 года представила свою версию песни, исполнив её на египетском диалекте арабского языка и французском языке, где говорилось о человеке, скитающемся по пустыне и видящем мираж райского сада. В июле 1976 года был записан одноимённый альбом  с титульной и другими песнями. Песня стала одним из первых хитов этнической музыки, записанной на пяти языках (египетском диалекте арабского языка, французском, немецком, итальянском и испанском). Песня пользовалась оглушительным успехом за пределами арабского мира. 

Виниловые синглы были выпущены  в двух записях — французской (IS 45730), содержащей кроме того Ti amo Умберто Тоцци, и египетской (IS 45731) содержащей инструментальную версию. 

После того в 1978 году Далида подписала договор с , была выпущена третья запись (CA 49354).

 ремиксы
В 1995 году лейбл  выпустил две ремиксовые версии песни — одна была включена в альбом Comme si j'étais là... на египетском диалекте арабского языка и французском языке. Год спустя ремикс песни вошёл в альбом L'an 2005 и был записан отдельным синглом, став в мае 1997 года серебряным войдя в Top 20 chart. По этому случаю был снят видеоклип.

Другие 
На протяжении XX века песня неоднократно исполнялась и переделывалась многими певцами. Её исполняли такие артисты как Варвара, Хайфа Вахби, Иштар, , Жан-Мишель Жарр, Зийнет Сали,  совместно с Мирославом Костадиновым, дуэт «Twins» (на Новая волна 2011), Маленькие певцы деревянного креста. Кроме того существуют ремейки, исполненные  (как Sallana Sallana, вошедшая в 1998 году в его первый альбом Kırmızılım) и Филиппом Киркоровым («Салма»).

В 1996 году песня использовалась в качестве саундтрека в фильме «» Габриэля Агиона.

В Египте припев «Salma ya salama, Ruhna we gayna bil-salama» стал неотъемлемой частью местной культуры повседневности (например её поют египетские школьники, возвращающиеся домой после школьной экскурсии). 

Исполнялась встречающей стороной во время исторического визита Анвара Садата в Иерусалим в ноябре 1977 года, положившего конец войне между Египтом и Израилем.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни Франции
Песни Египта
Песни на арабском языке
Песни на французском языке
Народные песни